Грушевский, Александр:
 Грушевский, Александр Васильевич (1932—2020) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1959), тренер. Инженер-лесомелиоратор.
 Грушевский, Александр Сергеевич (1877—ок. 1942) — русский советский учёный, литературовед и этнограф, археограф, журналист, профессор, брат историка М. С. Грушевского (1866—1934).